Cera steht für:
 Cera (Doi), ein Dorf auf der indonesischen Insel Doi (Nordmolukken)

Cera ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Cera (* 1988), kanadischer Schauspieler 
 Pierluigi Cera (* 1941), italienischer Fußballspieler

CeRA ist die Abkürzung von:

 Reproduktionsmedizin und Andrologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

CERA ist die Abkürzung von:

 Cortical Evoked Response Audiometry, einem Verfahren in der objektiven Audiometrie, siehe auch Evozierte Reaktionsaudiometrie
 Continuous Erythropoiesis Receptor Activator, ein Erythropoetin (EPO)-Derivat, siehe Erythropoetin#Modifikationen_des_EPO-Moleküls
 Cambridge Energy Research Associates, ein von Daniel Yergin mitbegründetes amerikanisches Beratungsunternehmen im Ölbereich, welches zum Verlag  Information Handling Services gehört
 Certified Enterprise Risk Actuary, eine durch die Deutsche Aktuarvereinigung angebotene Zusatzqualifikation im Bereich Risikomanagement

Cera (lateinisch für „Wachs“) ist der lateinische bzw. pharmazeutische Name vom Bienenwachs. 

Siehe auch:
 Cerra

CERA